Carum bretschneideri är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Carum bretschneideri ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
bretschneideri